Cristina D'Alberto Rocaspana (Feltre, 24 agosto 1977) – attrice, indossatrice e fotomodella italiana
Matteo D'Alberto (Milano, 27 novembre 1984) – sciatore nautico italiano
Domenico D'Alberto (Budapest, 1º febbraio 1907) – calciatore ungherese naturalizzato italiano